Châtenois (Alt Saona): municipi francès del departament de l'Alt Saona
 Châtenois (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Châtenois (Jura): municipi francès del departament del Jura
 Châtenois (Vosges): municipi francès del departament del Vosges
 Châtenois-les-Forges: municipi francès del departament del Territori de Belfort